Joachimsthal kan syfta på:

 Joachimsthal, Barnim – en stad i Landkreis Barnim, Brandenburg, Tyskland
 Joachimsthal eller Sankt Joachimsthal – en stad i nordvästra Böhmen, Tjeckien, se Jáchymov
 Joachimsthaler – ett mynt döpt efter orten Joachimsthal i Böhmen, se daler